Mooers steht für: 
 Mooers (Town, New York), eine Town im Clinton County (New York) im US-Bundesstaat New York
 Mooers (CDP, New York), ein Census-designated place in dieser Town

Mooers ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Mooers (1758–1838), US-amerikanischer Politiker und General
 Calvin Mooers (1919–1994), US-amerikanischer Informatiker

Siehe auch:
 Moers